12-я церемония вручения наград премии «Люмьер» за заслуги в области французского кинематографа за 2006 год состоялась 5 февраля 2007 года.

Список лауреатов 
Победители выделены жирным.

{| class=wikitable style="width="150%"
|-
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучший фильм
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучший режиссёр
|-
|valign="top" |
Не говори никому
Патриоты
Комедия власти
Леди Чаттерлей
Фландрия
| valign="top" |
Паскаль Ферран — Леди Чаттерлей
 Ален Рене — Сердца
 Клод Шаброль — Комедия власти
 Гийом Кане — Не говори никому
 Брюно Дюмон — Фландрия
|-
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучший актёр
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучшая актриса
|-
| valign="top" |Жерар Депардьё — Когда я был певцом
 Ламбер Вильсон — Сердца
 Франсуа Клюзе — Не говори никому
 Мишель Блан — Вы так прекрасны
 Саша Бурдо — Звезда солдата
| valign="top" |
 Марина Хэндс — Леди Чаттерлей
 Даниэль Дарьё — Новый шанс
 Сабина Азема — Сердца 
 Изабель Юппер — Комедия власти
 Марина де Ван — Я думаю о тебе
|-
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Многообещающему актёру
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Многообещающей актрисе
|-
| valign="top" |Жюльен Буасселье — Не волнуйся, у меня всё нормально
 Бернар Бланкан — Патриоты
 Жан-Луи Куллок — Леди Чаттерлей
 Малик Зиди — Проклятые дружбы
 Тибо Винсон — Проклятые дружбы
| valign="top" |Мелани Лоран — Не волнуйся, у меня всё нормально
 Сандрин Ле Берр — Coup de sang
 Медея Маринеску — Вы так прекрасны
 Дебора Франсуа — Ассистентка
 Nina Kervel-Bey — Виноват Фидель 
|-
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучший сценарий
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучший фильм на французском языке
|-
| valign="top" |Патриоты — Рашид Бушареб и Оливье Лорель Вы так прекрасны — Изабель Мерго
 Комедия власти — Одиль Барски and Клод Шаброль
 Не говори никому — Гийом Кане и Филипп Лефевр
 Виноват Фидель — Жюли Гаврас
| valign="top" |Бамако Соединенные штаты Альбера
 C.R.A.Z.Y.
 Бункер парадиз
 Хватит!
|-
!  colspan="2" style="background:#EEDD82;" ! style="width="100%" | World Audience Award(представлено TV5 Monde)
|-
| colspan="2" align="center" valign="top" |Не говори никому — Гийом Кане'''
|}

 Примечания 

 Ссылки 
 
 
 12th Lumières Awards at AlloCiné''

Премия «Люмьер»
2007 год во Франции